Маяк () — село, Феськовский сельский совет, Золочевский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322686506. Население по переписи 2001 года составляет 155 (60/95 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Маяк находится на левом берегу Рогозянского водохранилища, выше по течению в 2-х расположено село Должик, ниже по течению примыкает к сёлу Феськи и посёлку Малые Феськи, на противоположном берегу — сёла Родной Край и Окнино.
Через село проходит железная дорога, станция Рогозянка.

История 
 1929 — дата основания.

Экономика 
 Теплицы.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)